Robert Schlup (ur. 1975) – czeski skoczek narciarski

W Pucharze Świata zadebiutował 16 stycznia 1994 roku w Libercu, zajmując 41. miejsce w konkursie głównym. Jedyne w karierze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu zdobył 9 marca 1996 w Harrachovie, kiedy uplasował się na 28. miejscu w konkursie lotów narciarskich. Dało mu to 93. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i 41. miejsce w klasyfikacji lotów.

Dwukrotnie zdobywał punkty do klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego – 22 stycznia 1995 roku w Gallio był 28., a 28 stycznia 1996 roku w Libercu uplasował się jedno miejsce niżej.

W 1993 roku wziął udział w mistrzostwach świata juniorów w Harrachovie. Zajął 4. miejsce w konkursie drużynowym i 30. w indywidualnym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1993 Harrachov (CZE) – 30. miejsce
 Drużynowo
 1993 Harrachov (CZE) – 4. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1975
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019